Shadia
  au Pakistan